Драгушены () — село в Хынчештском районе Молдавии. Наряду с сёлами Бобейка и Дахнович входит в состав коммуны Бобейка.

География 
Село расположено на высоте 187 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Дрэгушень проживает 1286 человек (642 мужчины, 644 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Хынчештского района